Смолярня (смолокурня) — приміщення для смолокуріння — добування смоли, скипидару і вугілля з деревини хвойних дерев способом нагрівання без доступу повітря.

Смолярня — село, Кобринський район, Берестейська область
 Смолярня — село, Сморгонський район, Гродненська область
 Смолярня — село, Кличевський район, Могильовська область
 Смолярня — село, Могильовський район, Могильовська область
 Смолярня — село, Березинський район, Мінська область
 Смолярня — село, Стародорозький район, Мінська область

Населені пункти та їхні частини
 Смолярня — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Смолярня — село в гміні Стшелечкі Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Смолярня — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Смолярня — частина міста Белхатув у Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Смолярня — частина села Монкошин у гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смолярня — частина села Дубиця-Дольна в гміні Вішніце Більського повіту Люблінського воєводства
 Смолярня — частина села Ямно в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Смолярня — частина села Вельґоляс у гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Смолярня — частина села Дзержонжно в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Смолярня — частина села Кольонія-Ліпіни в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Смолярня — частина села Язьвіни в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Смолярня — частина села Закшин у гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Смолярня — осада в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Смолярня — осада в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Смолярня — лісова осада в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Смолярня — лісова осада в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Смолярня — лісова осада в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Смолярня — лісова осада в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Смолярня — лісова осада в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Смолярня — лісова осада в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Смолярня — лісова осада в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Смолярня — колишнє село, Баранівський район, Житомирська область

Примітки